Chiesa di Maria Ausiliatrice – Brez, frazione di Novella
 Chiesa di Maria Ausiliatrice – Rimini
 Chiesa di Maria Ausiliatrice – Savona

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice
 Basilica di Santa Maria Ausiliatrice